Emäntä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Länsmanskan, ö, Nyland, Helsingfors, 
 Emäntä (ö i Finland), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar